Köping kan syfta på:

 Köpings kommun – en kommun i Västmanlands län
 Köping – en ort i Västmanland och centralort i ovannämnda kommunen
 Köpings stad – en historisk kommun med utgångspunkt från staden Köping i Västmanland enligt 1862 års kommunalförordningar 1474–1970
 Köpings stadsförsamling – en tidigare församling i Västerås stift –1920
 Köpings församling, Västerås stift – en före detta församling i Västmanland som sedan 2010 ingår i Köpingsbygdens församling
 Köping (administrativ enhet) – en typ av administrativ enhet 
 Municipalköping – tretton handelsplatser som inte blev köpingskommuner i Sverige i samband med 1862 års kommunalförordningar
 Köpingskommun – ett begrepp som ibland används för att särskilja de köpingar i Sverige som var egna kommuner till skillnad från de så kallade municipalköpingarna
 Köpings socken, Västmanland – en socken i Västmanland ingick i Åkerbo härad
 Köpings landskommun, Västmanland – en landskommun i Köpings socken i Åkerbo härad i Västmanland 1862–1919
 Köpings landsförsamling – en tidigare församling i Västerås stift –1920
 Köpings distrikt, Västmanland – ett distrikt i Köpings kommun och Västmanlands län 2016–
 Köpings socken, Öland – en socken på Öland
 Köping, Öland – äldre namn på den handelsplats som låg där Köpingsvik ligger idag
 Köpings landskommun, Öland – en tidigare kommun på mellersta Öland i Kalmar län 1863–1951
 Köpings församling, Växjö stift – en före detta församling på Öland som sedan 2006 ingår i Köpingsviks församling
 Köpings distrikt, Öland – ett distrikt i Borgholms kommun och Kalmar län 2016–
 -köping eller -köpinge – ortnamnsefterled
 Köping (tyska) – olika tyska begrepp för en handelsplats, men utan stadsrättigheter
 Köping (Kina) – en administrativ enhet på den fjärde och lägsta nivån i den kinesiska administrativa hierarkin
 Köping (Vitryssland) – en administrativ enhet i Vitryssland

Se även
 Municipalsamhälle – en administrativ enhet för vissa tätbebyggda områden inom en landskommun
 Köpstad – en plats där handel idkas
 Kaupang – ett norskt ortnamn som ursprungligen avsåg handelsplatser
 Lista över köpingar i Finland 
 Lista över köpingar i Sverige
 Lista över köpingar i Tyskland

da:Handelsplads
no:Bydannelse#Kaupangbegrepet
fi:Kauppala